Zdrawka – żeńskie imię bułgarskie
 Zdravka – krater uderzeniowy